Stürm ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Rüegg-Stürm (* 1961), Schweizer Betriebswirt und Manager
 Simon Stürm (* 1973), Schweizer Ruderer 
 Walter Stürm (1942–1999), Schweizer Krimineller

Stürm steht für:
 Stürmsfs, ein Schweizer Metall- und Stahlproduzent